Le elezioni comunali in Veneto del 2009, per il rinnovo di numerosi consigli comunali, si tennero il 7 e l'8 giugno con ballottaggio il 21 e 22 giugno.

Venezia

Portogruaro

Scorzè

Spinea

Padova

Padova

Monselice

Piove di Sacco

Selvazzano Dentro

Rovigo

Adria

Treviso

Mogliano Veneto

Paese

Vittorio Veneto

Verona

Legnago

Negrar

San Bonifacio

Vicenza

Arzignano

Bassano del Grappa

Montecchio Maggiore

Schio

Valdagno 

Veneto
2009